Guillermo Hernández pode se referir a:
Guillermo Hernández-Cartaya - banqueiro cubano
Guillermo Hernández (futebolista) - futebolista mexicano

Desambiguações de antropônimos